Can Cullera és una masia del municipi de Tortellà, a la comarca catalana de la Garrotxa.

Cullera